Laserpitium panjutinii är en flockblommig växtart som först beskrevs av Ida P. Mandenova och Boris Konstantinovich Schischkin, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Laserpitium panjutinii ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
panjutinii